Spajić ist der Familienname folgender Personen:

 Ljubiša Spajić (1926–2006), jugoslawischer Fußballspieler
 Uroš Spajić (* 1993), serbischer Fußballspieler